Maipuco es una localidad peruana, en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, al noroeste del departamento de Loreto.

Descripción 
Maico se encuentra a las orillas del río Marañón, en sus alrededores se encuentra el sitio arqueológico de Cuninico y Maipuco.

Véase también 
Reserva Nacional Pacaya Samiria

Referencias 

Maipuco